Nom de dues ciutats de Panònia:
 Mursa Major, colònia romana que fou residència del governador de Panònia. Actualment correspon a la ciutat d'Osijek, a Croàcia.
 Mursa Minor, colònia situada a uns 15 km. de l'anterior.